Macierz Cabibbo-Kobayashiego-Maskawy 
 Macierz Maki-Nakagawa-Sakata